Гиндикин — еврейская фамилия.

 Гиндикин, Владимир Яковлевич (1932—2015) — советский и российский психиатр и психопатолог, двоюродный брат С. Г. Гиндикина.
 Гиндикин, Семён Григорьевич (род. 1937) — советско-американский математик, историк математики.